|-
| 8501 Wachholz ||  || 13 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 8502 Bauhaus ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 8503 Masakatsu ||  || 21 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 8504 || 1990 YC || 17 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 8505 || 1990 YK || 19 decembrie 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8506 - || 1991 CN || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 8507 - ||  || 15 februarie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8508 ||  || 14 februarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 8509 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8510 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8511 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8512 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8513 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8514 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8515 Corvan || 1991 RJ || 4 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8516 Hyakkai ||  || 13 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 8517 ||  || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8518 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 8519 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8520 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8521 Boulainvilliers ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8522 || 1992 ML || 25 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 8523 Bouillabaisse || 1992 PX || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8524 Paoloruffini ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8525 Nielsabel ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8526 Takeuchiyukou ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8527 Katayama ||  || 28 septembrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 8528 ||  || 29 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8529 Sinzi ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8530 Korbokkur ||  || 25 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 8531 Mineosaito ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8532 - ||  || 29 decembrie 1992 ||  || , 
|-
| 8533 Oohira || 1993 BM || 20 ianuarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 8534 Knutsson ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 8535 Pellesvanslös ||  || 21 martie 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 8536 Måns ||  || 21 martie 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 8537 Billochbull ||  || 21 martie 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 8538 Gammelmaja ||  || 21 martie 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 8539 Laban ||  || 19 martie 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 8540 Ardeberg ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 8541 Schalkenmehren ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8542 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 8543 Tsunemi ||  || 15 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8544 Sigenori || 1993 YE || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8545 McGee ||  || 2 ianuarie 1994 || Stakenbridge || 
|-
| 8546 Kenmotsu ||  || 13 ianuarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8547 || 1994 CQ || 4 februarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 8548 Sumizihara ||  || 14 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8549 Alcide || 1994 FS || 30 martie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8550 Hesiodos ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8551 Daitarabochi ||  || 11 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 8552 Hyoichi || 1995 HE || 20 aprilie 1995 ||  || 
|-
| 8553 Bradsmith || 1995 HG || 20 aprilie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 8554 Gabreta || 1995 KH || 25 mai 1995 || Kleť || 
|-
| 8555 Mirimao || 1995 LD || 3 iunie 1995 ||  || 
|-
| 8556 Jana || 1995 NB || 7 iulie 1995 || Kleť || 
|-
| 8557 Šaroun || 1995 OK || 23 iulie 1995 ||  || 
|-
| 8558 Hack || 1995 PC || 1 august 1995 ||  || , 
|-
| 8559 ||  || 25 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8560 Tsubaki ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 8561 Sikoruk ||  || 26 septembrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 8562 ||  || 28 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 8563 - || 1995 US || 19 octombrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 8564 Anomalocaris ||  || 17 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8565 - ||  || 24 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8566 - || 1996 EN || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 8567 - ||  || 23 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8568 Larrywilson ||  || 10 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 8569 Mameli || 1996 TG || 1 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 8570 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8571 Taniguchi || 1996 UX || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8572 Nijo ||  || 19 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 8573 Ivanka || 1996 VQ || 4 noiembrie 1996 || Kleť || 
|-
| 8574 Makotoirie ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8575 Seishitakeuchi ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 8576 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8577 Choseikomori ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 8578 Shojikato || 1996 WZ || 19 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8579 Hieizan ||  || 11 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8580 Pinsky ||  || 14 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8581 Johnen ||  || 28 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8582 Kazuhisa || 1997 AY || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8583 Froberger ||  || 8 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8584 ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8585 Purpurea || 2025 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8586 Epops || 2563 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8587 Ruficollis || 3078 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8588 Avosetta || 4025 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8589 Stellaris || 4068 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8590 Pygargus || 6533 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8591 Excubitor || 6543 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8592 Rubetra || 1188 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8593 Angustirostris || 2186 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8594 Albifrons || 2245 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8595 Dougallii || 3233 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8596 Alchata || 1298 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8597 Sandvicensis || 2045 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8598 Tetrix || 2202 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8599 Riparia || 2277 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8600 Arundinaceus || 3060 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-